Classy

 Classy (/ˈklæsi/; кор. 에버글로우; ром.: Keullassi; стилизуется как CLASSy или CLASS:y, читается как Клэсси) — южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2022 году через реалити-шоу на выживание My Teenage Girl (2021-22).
 Classy — японский женский журнал.